Alonso Enríquez (1354-1429), 1e admiraal van Castilië, en heer van Rioseco.
Alonso Enríquez (1435-1485), 3e admiraal van Castilië, 3e heer van Medina de Rioseco.

Zie ook:
Alfons I van Portugal (1110-1185), beter bekend als Alfonso Henriques, of Alfonso Enríquez, de eerste koning van Portugal.